Абу́ Ха́мид (, отец хвалящего) — кунья, часть арабского имени.
 Абу Хамид аль-Газали — исламский богослов, правовед, философ и мистик, родом из области Хорасан в Персии (современный Иран).
 Абу Хамид аль-Гарнати — арабский путешественник и писатель из аль-Андалуса (мусульманская Испания).
 Абу Хамид ибн Абу аль-Хадид — видный представитель мутазилизма, знаток литературы.
 Абу Хамид аль-Исфараини (—) — правовед шафиитского мазхаба из Багдада.
 Мухаммед Абу Хамид — египетский политик, член послереволюционного Народного собрания Египта.